Loi sur la langue officielle (Québec)
 Loi sur la langue officielle (Manitoba)

Voir aussi